Hadrosaurus foulkii (gr. "lagarto robusto de Foulke")  es la única especie conocida del género extinto Hadrosaurus de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 80,5 a 78,5 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. En 1858, un esqueleto de un dinosaurio de este género fue el primer dinosaurio conocido por algo más que dientes aislados que se encontraron en Norteamérica. En 1868, se convirtió en el primer esqueleto montado de un dinosaurio. El Hadrosaurus foulkii es la única especie de este género y ha sido el dinosaurio oficial del estado de Nueva Jersey desde 1991.

Descripción 
De andar bípedo, el Hadrosaurus  podía utilizar sus patas delanteras para sostenerse al alimentarse. Como todos los hadrosáuridos, era herbívoro, la conformación de sus dientes sugiere que se alimentaba de hojas y ramilletes. Se estima que midió unos 8 metros de longitud y entre 3 de altura, pesando 3 toneladas. Tenía un pico similar al de los patos con el que arrancaba las hojas de los árboles.

Durante muchos años los científicos creyeron que el Hadrosaurus mantenía un estilo de vida parecido al de los anfibios, en los lagos y comiendo plantas silvestres acuáticas. Pero Hadrosaurus vivían en una zona con pocas plantas acuáticas, pero con abundantes sauces y robles. En 1922 se analizó el contenido del estómago de un hadrosáurido y se hallaron semillas y ramas.

En el fondo de su pico ancho sin dientes, Hadrosaurus tenía varias hileras de dientes apretados formando una superficie rasposa. Al mover arriba y abajo sus musculosas mandíbulas, los bordes irregulares de los dientes cortaban y trituraban los alimentos más duros. Hadrosaurus podía ser más largo que un autobús, y su pesado cuerpo necesitaba un apoyo firme. Cuando caminaba erguido, se balanceaba sobre unas patas gruesas como columnas y con unos tobillos muy resistentes. Los tres dedos de las patas traseras estaban muy extendidos, para proporcionar una superficie ancha y afianzarse mejor al caminar.

A lo largo del dorso, Hadrosaurus tenía un espaldar de varillas óseas que sostenían su espinazo. En la parte inferior de la cola presentaba largas púas para aumentar su superficie, Hadrosaurus tendría un comportamiento gregario.

Descubrimiento e investigación 
Hadrosaurus foulkii es conocido a partir de un único espécimen que consiste en la mayor parte de un esqueleto y fragmentos del cráneo. El espécimen fuwe recolectado en la Formación Woodbury de Nueva Jersey, EE. UU. Usando isotopos radioactivos para la datación de conchas de bivalvos de la misma formación, se determinó que las rocas sedimentarias en las que se hallaron los fósiles de Hadrosaurus se formaron en algún punto entre hace 80.5 a 78.5 millones de años.

Los fósiles de Hadrosaurus fueron los primeros de dinosaurio descubiertos en Norteamérica, precisamente en Nueva Jersey, en el año 1838, por William Estaugh Hopkins mientras cavaba en un hoyo de marga en un pequeño tributario del Río Cooper en Haddonfield, cuando descubrió huesos grandes, poniéndolos en la exhibición en su hogar, de la misma localidad. Estos primeros huesos llamaron la atención de un visitante, William Parker Foulke, por lo que el esqueleto fue desenterrado completamente en 1858. Ese mismo año, la especie fue nombrada por el paleontólogo Joseph Leidy a partir de una serie casi completa de extremidades, además de una pelvis, varias partes del pie, 28 vértebras, incluyendo 18 de la cola, ocho dientes y dos pequeñas partes de la mandíbula. Los restos se convirtieron en 1868 en el primer esqueleto montado de dinosaurio del mundo. Leidy reconoció que los huesos eran de dinosaurio por su similitud con los de los de Iguanodon, descubierto en Inglaterra algunas décadas antes, aunque el de Hadrosaurus estaba más completo. La monografía de Leidy "Los reptiles cretáceos de los Estados Unidos", describiendo al Hadrosaurus más extensamente y con ilustraciones, fueron escritos en 1860 pero la Guerra Civil Norteamericana retrasó su publicación hasta 1865. En aquella época se creía que los dinosaurios se parecían a los rinocerontes, pero Leidy observó que el Hadrosaurus presentaba patas delanteras muchos más cortas que las traseras, por lo que lo reconstruyó como bípedo.

El esqueleto entero fue montado totalmente en 1868 por un equipo que incluía al el escultor y naturalista Benjamin Waterhouse Hawkins y expuesto al público en la entonces todavía llamada Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia (hoy en día Academia de Ciencias Naturales de la Universidad Drexel). Cuando el primer esqueleto fue montado, se exhibió con un cráneo del yeso esculpido por Hawkins. Muchos otros artistas han reconstruido a Hadrosaurus con los cráneos de otras especies relacionadas como Gryposaurus y Brachylophosaurus. El esqueleto es generalmente es guardado en la trastienda de la Academia. Sin embargo, a partir del 22 de noviembre de 2008 hasta el 19 de abril de 2009, un molde completamente montado del esqueleto y de una exposición sobre la ciencia y cultura que rodea los dinosaurios estuvo abierto al público. Hadrosaurus fue nombrado el fósil del estado de Nueva Jersey , designado en 1994. Es uno de los dinosaurios más célebres y tiene una gran importancia histórica. Cuando el esqueleto se montó por primera vez, se mostró con un cráneo de yeso esculpido por Hawkins. Muchos otros artistas han recreado Hadrosaurus con cráneos de otras especies relacionadas, como Gryposaurus y Brachylophosaurus. Una estatua de Hadrosaurus , esculpida por el residente de Haddonfield John Giannotti, ahora se encuentra en el centro de la ciudad de Haddonfield, conmemorando su descubrimiento allí.

Clasificación
A pesar de que la familia Hadrosauridae tiene a Hadrosaurus como su género tipo, el esqueleto carece de cráneo y es demasiado incompleto como para compararlo con otros hadrosaurinos para propósitos de clasificación, lo que llevó a muchos científicos a considerarlo como un nomen dubium. En una revisión reciente de Prieto-Márquez del año (2011 indica que posee suficientes características para asegurar su validez. 

Hadrosaurus ha servido tradicionalmente como la base de una gran subfamilia llamada Hadrosaurinae, que fue vista como un grupo de hadrosáuridos en gran parte sin cresta relacionados con la subfamilia con cresta llamada Lambeosaurinae. Sin embargo, la visión cambiante de la clasificación de Hadrosaurus en relación con otros hadrosáuridos ha llevado a algunos científicos a cambiar el nombre de estas subfamilias. Asimismo anteriormente Prieto-Márquez en 2010 definió a Hadrosaurinae como el linaje que contenía exclusivamente a H. foulkii, mientras que la subfamilia de hadrosáuridos sin cresta habitualmente denominados de esa forma fue renombrada como Saurolophinae., siguiendo la línea de un estudio de 2008, en el que se encontró que Hadrosaurus es más primitivo que los Lambeosaurinídos o los otros "hadrosaurinídos", y de hecho está distantemente relacionado con los "hadrosaurinos" clásicos como Edmontosaurus o Saurolophus.
Filogenia
A continuación se presenta un cladograma publicado por Ramírez-Velasco et al. en 2012 en su descripción de Huehuecanauhtlus. Esta topología fue recuperada usando una amplia muestra de sesenta especies de hadrosauroideos, y dos taxones externos, los cuales fueron registrados basándose en 287 rasgos morfológicos, e incluyendo los datos de las dos recientes redescripciones de Hadrosaurus por Prieto-Márquez et al. (2006) y Prieto-Márquez (2011).

 En la cultura popular 
Una estatua de Hadrosaurus, esculpida por el residente de Haddonfield, John Giannotti, está actualmente situada en el centro de la ciudad, conmemorando de este modo el descubrimiento de la especie. En el documental de 1985 Dinosaurios, presentado por el actor Christopher Reeve, una pareja de Hadrosaurus y su cría tienen un papel protagonista central. Hadrosaurus es uno de los dinosaurios clonados en la famosa novela Parque Jurásico'', de Michael Crichton.

Referencias

Véase también 
 Anexo:Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Parc Cretaci.

Hadrosauridae
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de América del Norte